Das verschwundene Kind steht für:

 Unter anderen Umständen: Das verschwundene Kind (2015), deutscher Fernsehfilm von Judith Kennel
 Tatort: Das verschwundene Kind (2019), Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort von Franziska Buch
 Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind (2020), Fernsehfilm aus der Krimireihe Der Amsterdam-Krimi von Peter Strauch